Pedasos ist:

 der antike Name der Stadt Methoni, siehe Methoni (Messenien)
 Pedasos (Sohn des Bukolion), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Bukolion und der Abarbaree
 in der griechischen Mythologie ein Pferd des Achilleus